

Matematica 
 Dimensione di Krull
 Dominio di Krull
 Lemma di Krull
 Teorema di Krull-Akizuki
 Teorema di Krull-Schmidt
 Topologia di Krull

Persone 
 Alexander Krull – cantante, musicista e produttore discografico tedesco
 Annie Krull – cantante tedesca
 Germaine Krull – fotografa e attivista tedesca
 Hasso Krull – poeta estone
 Liv Kristine Espenæs Krull – cantante norvegese
 Reinhard Krull – hockeista su prato tedesco
 Suzanne Krull – attrice statunitense
 Wolfgang Krull – matematico tedesco

Altro 
 Krull – film del 1983 diretto da Peter Yates
 Krull – videogioco del 1983 tratto dall'omonimo film
 Felix Krull – personaggio immaginario, protagonista del romanzo Confessioni del cavaliere d'industria Felix Krull e del film Le confessioni del filibustiere Felix Krull